Horminum (griechisch-lateinisch) steht für:

 die Pflanzengattung Horminum, siehe Drachenmaul
 eine alte Bezeichnung für die Gattung Salbei, siehe auch Buntschopf-Salbei